Godal ist der Familienname folgender Personen:
 Bjørn Tore Godal (* 1945), norwegischer Politiker
 Edward Godal (19./20. Jahrhundert), britischer Filmproduzent und -regisseur
 Erich Godal (1899–1969) deutscher und US-amerikanischer Karikaturist und Illustrator
 Erik Godal (* ?), US-amerikanischer Filmmusikkomponist
 Ingvald Godal (* 1934), norwegischer Politiker
 Kim Godal (* 1970), Pseudonym des deutschen Bibliothekars und Schriftstellers Torsten Haß
 Tord Godal (1909–2002), norwegischer Theologe und Bischof